Rivière Patrick kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Patrick (vattendrag i Kanada, lat 48,04, long -72,70), Québec, 
 Rivière Patrick (vattendrag i Kanada, lat 50,95, long -78,85), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar